Klingenhof ist der Name folgender Orte:

Baden-Württemberg:
 Klingenhof (Bad Wurzach), Hof im Stadtteil Haidgau von Bad Wurzach im Landkreis Ravensburg
 Klingenhof (Donzdorf), Wüstung im Stadtteil Donzdorf der Stadt Donzdorf im Landkreis Göppingen 
 Klingenhof (Eberstadt), Weiler im zentralen Ortsteil der Gemeinde Eberstadt im Landkreis Heilbronn
 Klingenhof (Ilshofen), Gehöft im zentralen Stadtteil von Ilshofen im Landkreis Schwäbisch Hall
 Klingenhof (Mainhardt), Weiler im Ortsteil Ammertsweiler der Gemeinde Mainhardt im Landkreis Schwäbisch Hall
 Klingenhof (Pfedelbach), Gehöft im Ortsteil Windischenbach der Gemeinde Pfedelbach im Hohenlohekreis
 Klingenhof (Stimpfach), Wüstung im Ortsteil Rechenberg der Gemeinde Stimpfach im Landkreis Schwäbisch Hall

Bayern:
 Klingenhof (Nürnberg), Ortsteil der Stadt Nürnberg
 Klingenhof (Offenhausen), Ortsteil der Gemeinde Offenhausen (Mittelfranken) im Landkreis Nürnberger Land
 Klingenhof (Werneck), Gehöft im Ortsteil Schraudenbach des Marktes Werneck im Landkreis Schweinfurt

Hessen:
 Klingenhof (Immenhausen), Gutshof im Gebiet der Stadt Immenhausen im Landkreis Kassel

Klingenhof steht außerdem für:
 Klingenhof (Film), Dokumentarfilm von Beatrice Michel